KCND2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 630 амінокислот, а молекулярна маса — 70 537.

Кодований геном білок за функціями належить до іонних каналів, потенціалзалежних каналів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, транспорт калію. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, калію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Калієві канали